Kariega River steht für:

 Oberlauf des Gamtoos River in Südafrika
 Kariega River (Sundays River), Nebenfluss des Sundays River in Südafrika
 Kariega River (Indischer Ozean), Fluss in Südafrika